De Régio2N is een toekomstig type dubbeldekker-treinstel van Bombardier. Er zijn in eerste instantie 129 treinstellen besteld door de SNCF voor TER-diensten. De eerste treinen komen halfweg 2013 in dienst. Het contract biedt een optie tot de uitbreiding van het contract tot 860 treinstellen. De treinen zullen worden gebouwd in de Bombardier-fabrieken in Crespin.

Beschrijving 
Een totaal van 149 treinen zijn besteld door zeven regio's. Een extra 49 treinen zijn in maart 2010 besteld, bij de tekening van het contract in februari 2010 waren dat er 80.
Later volgden nog enkele bestellingen van andere regio's, zoals in juli 2013 een bestelling voor zeven stellen door de regio Picardië. In oktober 2013 werden 13 treinstellen besteld door de regio Pays de la Loire, en in december 2013 werden 48 treinstellen besteld voor Transilien (lijn R) De levering stond gepland voor midden 2013 tot medio 2016. Echter werd in mei 2013 bekendgemaakt dat, door vertraging bij de toelating, levering op zijn vroegst in maart of april 2014 valt te verwachten. De verdeling van de treinen is als volgt:

Afhankelijk van het type is de trein 80 à 110 meter lang.

Inzet 
De treinstellen zullen vanaf 2013 ingezet worden bij verschillende TER-netwerken. De treinstellen met een maximumsnelheid van 160 km/h worden ingezet als serie Z 55500, de stellen met een maximumsnelheid van 200 km/h worden ingezet als serie Z 56500.

Externe links 
 SNCF attribue à Bombardier le marché de la nouvelle génération de matériels TER à deux niveaux op bombardier.com
 Trains supplémentaires pour le Régio2N op bombardier.com

Régio2N
Régio2N